Carol Hazen Reno (Vitória, 22 de dezembro de 1906 — Nova Iorque, 24 de outubro de 1980) foi um enfermeira brasileira. 

Segunda filha de missionário Norte-americano da Igreja Batista de Vitória (Espírito Santo), Loren Reno e Alice Wymer Reno, foi irmã gêmea de Loren Ernest Reno que faleceu no mesmo dia de seu nascimento.

Recebeu sua formação no Philadelphia General Hospital, e concluiu seu mestrado na Universidade Columbia em educação de enfermagem. Serviu como instrutora de enfermagem na Escola Ana Néri de enfermagem, consultora de enfermagem da Saúde pública no Rio de Janeiro e Salvador nas regiões do Amazonas e Rio São Francisco; Suriname e Libéria, supervisionada por programas norte-americano para países subdesenvolvidos.

Durante a Segunda Guerra Mundial foi instrutora de idioma da Língua portuguesa "Brasil" para oficiais norte-americanos.

Colaborou com seu trabalho para pesquisa de focos de febre amarela no âmbito de esforço comum do governo brasileiro e epidemiologistas da Fundação Rockefeller (Rockefeller Foundation).

Alunos da Universidade Columbia
Brasileiros de ascendência norte-americana
Enfermeiros do Espírito Santo
Naturais de Vitória (Espírito Santo)